Municipio Acajete ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Acajete (Puebla)
 Municipio Acajete (Veracruz)